Karl Georg Albrecht Ernst von Hake – generale prussiano
 Levin Adolph von Hake – politico tedesco
 René Hake – allenatore di calcio olandese